Nikolaj Kroeglov sr., biatleet uit de Sovjet-Unie (vader)
 Nikolaj Kroeglov jr., biatleet uit Rusland (zoon)